Торговая прибыль — прибыль, являющаяся конечной целью функционирования торгового капитала. При рабовладельческом и феодальном способах производства источником торговой прибыли является часть прибавочного продукта, получаемого рабовладельцами при эксплуатации рабов и феодалами при эксплуатации крестьян и часть продукта, произведённого мелкими товаропроизводителями (крестьянами и ремесленниками) и уступаемая ими купцам, которые реализуют товары. При капиталистическом способе производства источником торговой прибыли является часть прибавочной стоимости, которой промышленный капиталист делится с торговым за услуги по реализации своих товаров.

См. также 
 Торговый капитал

Примечания

Литература 
 

Капитал
Экономические термины
Капитализм
Феодализм
Рабство
Политическая экономия